Boiling Spring ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Boiling Spring (Alabama), im Calhoun County
 Boiling Spring (South Carolina), im Orangeburg County, nicht mehr existent
 Boiling Spring (Albemarle County, Virginia)
 Boiling Spring (Alleghany County, Virginia)
 Boiling Spring Lakes, im Brunswick County, North Carolina

Sonstige:
 Boiling Spring Brook, Fließgewässer im Washington County, Rhode Island
 Boiling Spring Prospect, Mine im Johnson County, Tennessee

Siehe auch:
 Boiling Springs